NGC 6443 (другие обозначения — UGC 10967, MCG 8-32-18, ZWG 253.33, PGC 60783) — спиральная галактика (Sab) в созвездии Геркулес.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

6443
Геркулес (созвездие)